Богоявленск — топоним.

Россия 
 Богоявленск — село в Карагайском районе Пермского края.
 Богоявленск — посёлок в Никифоровском районе Тамбовской области, упразднён в 2000 году.
 Богоявленск — железнодорожная станция Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги.

Украина 
 Богоявленск — с 1789 года — адмиралтейское поселение, с 1877 года — посад. В настоящее время — Корабельный район города Николаева.